Korrekturabzug bezeichnet

 eine Druckfahne
 ein Formproof